Нико́льская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Никольская улица — улица в Абакане.
 Никольская улица — улица в Астрахани.
 Никольская улица — улица в Великом Новгороде.
 Никольская улица — улица во Владимире.
 Никольская улица — улица в Вологде.
 Никольская улица — улица в Москве.
 Никольская улица — улица в Плёсе.
 Никольская улица — улица в Реутове.
Никольская улица — улица в Самаре. 
 В Санкт-Петербурге:
 Никольская улица — улица в Выборгском районе.
 Никольская улица — улица в Петергофе.
 Никольская улица — улица в Северодвинске.

Исторические названия 
 Никольская улица — историческое название бульвара 50-летия Октября в Бежице.
 Никольская улица — прежнее название улицы Белинского в Екатеринбурге.
 Никольская улица — прежнее (в 1769—1892 годах) название улицы Глинки в Санкт-Петербурге.
 Никольская улица — прежнее (в 1849—1859 годах) название Сердобольской улицы в Санкт-Петербурге.
 Никольская улица — прежнее (в 1900—1929 годах) название Алтайской улицы в Томске.
 Никольская улица — прежнее название улицы Ленина в Яранске.

Украина 
 Никольская улица — улица в Николаеве.

См. также 
 Никольская площадь (Санкт-Петербург)
 Никольский мост
 Никольский переулок
 Никольский проезд